Trifonow oder Trifonov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trifonow (* 1986), kasachischer Biathlet
 Daniil Olegowitsch Trifonow (* 1991), russischer Pianist
 Emil Trifonow (1967–2007), bulgarischer Journalist
 Juri Walentinowitsch Trifonow (1925–1981), sowjetischer Schriftsteller
 Rumen Trifonow (* 1985), bulgarischer Fußballspieler
 Slawi Trifonow (* 1966), bulgarischer Musiker
 Trifon Trifonov (* 1952), bulgarischer Jazzmusiker
 Walentin Andrejewitsch Trifonow (1888–1938), sowjetischer Politiker und Führer der Roten Armee

Siehe auch:

 Trifonowa